Великопо́лье — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Шелковской волости.

География 
Расположена на востоке волости, в 16 км от райцентра Великие Луки. Железнодорожная станция (остановочный пункт) на участке Великие Луки — Торопец — Бологое.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 220 жителей.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Великолукского района. Шёлковская волость

Населённые пункты Великолукского района